Bigoudine är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Taroudannt och regionen Souss-Massa-Draâ, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Bigoudine ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bigoudine är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den bergig. Bigoudine ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Amgured Ouram,  meter över havet,  km nordväst om Bigoudine. Runt Bigoudine är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Bigoudine är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Bigoudine är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Souss-Massa-Draâ